Да́рхан-Уул (ранее Дарханский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Площадь Дархан-Уула составляет 3 275 км². Численность населения — 90 642 человека (на конец 2010 год)а. Плотность населения — 27,68 чел./км². Административный центр аймака — город Дархан. Дархан-Уул подразделяется на 4 сомона.

География и история 
Дархан-Уул располагается в северной части Монголии и представляет собой анклав внутри территории аймака Сэлэнгэ.

Аймак был создан в 1994 году из города центрального подчинения Дархан, а также входивших прежде в аймак Сэлэнгэ шахтёрского города Шарынгол и 2 сельских сомонов. Центр аймака город Дархан был основан 17 октября 1961 года с целью создания второго по значению промышленного и культурного центра Монголии (после Улан-Батора) и снижения концентрации промышленных предприятий и учреждений в столице. В Дархан-Ууле от основной железнодорожной линии Трансмонгольской магистрали, идущей на Улан-Батор, отходит ветка на Эрдэнэт, а также к городу Шарынголу.

Административное деление 

* — Административный центр

Известные уроженцы 
 Цэгмидийн Намсрайжав (1927—1987)  — композитор. Народный артист Монголии. Лауреат Государственной премии Монголии.

Примечания 

Дархан-Уул